Le tournoi de tennis de Zurich est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1991, classée en catégorie Tier II, se dispute du 7 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Nathalie Tauziat, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Andrea Strnadová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Zurich
 Saison 1991 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1991
Zurich
Sport en Suisse en 1991
Tennis en octobre 1991